Con il termine Lohmann ci si può riferire a:

1820 Lohmann – Asteroide della fascia principale;
Lohmann Brown – Razza di pollo tedesca;
Lohmann-Motor – Fabbrica tedesca di micropropulsori diesel per bicimotore;